Масопуст () — чешская фамилия. Известные носители:
 Масопуст, Йозеф (1931—2015) — чешский футболист.
 Масопуст, Карел (1942—2019) — чешский хоккеист.
 Масопуст, Лукаш (род. 1993) — чешский футболист.